Sãomateuense – abitanti di São Mateus do Maranhão
Sãomateuense – abitanti di São Mateus do Sul